Тепліц (Toeplitz) — прізвище.

Відомі носії:

 Єжи Тепліц (1909–1995) — польський історик кіно, кінлокритик і кінознавець.
 Кшиштоф Теодор Тепліц (1933–2010) — польський публіцист і кінокритик, племінник Єжи Тепліца.
 Отто Тепліц (1881–1940) — німецький математик.